Pigna (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Pigna (Imperia), gemeente in de Italiaanse provincie Imperia
 Pigna (Rome), wijk in Rome